«Inge Solar Memorial – Alpen Trophy 2018» — международный турнир по фигурному катанию, который прошёл с 11 по 18 ноября 2018 года в Австрии городе Инсбруке. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» и является восьмым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары 
Эта категория соревнования не была включена в серию «Челленджер», так как не было достигнуто минимальное количество участников (5).

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о соревновании на сайте ISU

2018 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Ноябрь 2018 года
Спорт в Австрии в 2018 году